Разгонов:

Фамилия 
 Разгонов, Александр Константинович (1873 — после 1938) — полковник Генерального штаба, военный исследователь-востоковед.
 Разгонов, Николай Иванович (род. 1964) — советский легкоатлет, спринтер.
 Разгонов, Сергей Николаевич (1939—2018) — советский и российский журналист, писатель, издатель.

Примечания